Генрі Тонкс (1856—1937) — британський лікар (хірург), викладач і художник.
 Грейг Тонкс (* 1989) — шотландський регбійний гравець і тренер.
 Дік Тонкс (* 1951) — новозеландський плавець. Срібний призер Олімпійських ігор-1972.
 Лорна Тонкс (* 1988) — австралійська плавчиня. Призерка Чемпіонату світу з водних видів спорту 2015 року.
 Льюїс Тонкс (1897—1971) — американський квантовий фізик.
 Розмарі Тонкс (1928—2014) — американська письменниця й поетеса.
 Німфадора Тонкс — персонаж серії книжок англійської письменниці Дж. Ролінґ про Гаррі Поттера.